Attilio Salvaneschi – tenore italiano
 Mauro Salvaneschi – ex cestista italiano
 Nino Salvaneschi – scrittore, giornalista e poeta italiano